Morganville (Kansas)
Morganville (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos